Мирмон — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна.
 Мирмон — коммуна во Франции, департамент Пюи-де-Дом.

Персоналии 
  (1886—1914) — французский поэт.
 Мирмон, Роже (род. 1946) — французский актёр кино и театра.

См. также 
 Мозан-э-Мирмон — коммуна во Франции, департамент Дордонь
 Савиньяк-де-Мирмон — коммуна во Франции, департамент Дордонь